B 56 bezeichnet:
die Bundesstraße 56 in Deutschland
die Geschriebenstein Straße in Österreich

B56